Decibel kan syfta på:

 Decibel – ett logaritmiskt mått
 Decibel Magazine – en amerikansk musiktidning
 Decibel Festival – en amerikansk festival
 Decibel Outdoor – en nederländsk festival

Se även 
 Miss Decibel (olika betydelser)